Estrada Real, designação geral das vias terrestres construídas e mantidas pela Coroa Portuguesa em Portugal, e por todo o Império;
 Estrada Real (turismo), projeto turístico que visa preservar o património histórico-cultural das Estradas Reais no Brasil.
 Instituto Estrada Real
 Estrada Real Digital
 Estrada Real Persa
 Estrada do Rei